Во время церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2020 года в Токио на Олимпийский стадион вышли знаменосцы 205 национальных олимпийских комитетов (НОК) и олимпийской сборной беженцев.

Страны и знаменосцы 
Ниже приведен список знаменосцев каждой страны. Список отсортирован по порядку появления каждой страны в параде наций.

Примечания 

Летние Олимпийские игры 2020